177. længdegrad kan henvise til:

 177. vestlige længdekreds
 177. østlige længdekreds